Янушевський Григорій Юхимович — військовий діяч, генерал-поручник генерального штабу УНР;
 Янушевський Іван Якович — російський контр-адмірал, учасник першої оборони Севастополя.

Українські прізвища